

Geografia 
 Coria – comune della Spagna nella comunità autonoma dell'Estremadura in provincia di Cáceres

Persone 
 Facundo Coria (1987) – calciatore argentino
 Federico Coria (1992) – tennista argentino, fratello di Guillermo
 Franco Coria (1988) – calciatore argentino
 Gabino Coria Peñaloza (1881-1985) – poeta, scrittore, paroliere e giornalista argentino
 Guillermo Coria (1982) – allenatore di tennis ed ex tennista argentino, fratello di Federico
 Miguel Ángel Coria (1937-2016) – compositore di musica classica spagnolo
 Rodolfo Coria (1959) – paleontologo argentino
 Valentin Fernández Coria (1886-1954) – scacchista argentino